Олег Юрьевич Липченко (; ) — советский, украинский и канадский художник.

Биография 
Родился 13 июля 1957 году в городе Богодухов.

В 1974 году окончил Полтавскую художественную школу, в 1979 году — архитектурный факультет Полтавского инженерно-строительного института, архитектор.

Член Национального Союза художников Украины с 1995 года. До выезда в Канаду несколько лет проживал и работал в городе Кременчуге Полтавской области (Украина).

В 1999 году эмигрировал в Канаду в Торонто, Онтарио.

Лауреат канадской национальной премии имени Элизабет Мрэйзик-Кливер 2009 года в области книжной иллюстрации за иллюстрации к книге Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», опубликованной Studio Treasure и Tundra Books.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Полтавский художник Липченко Олег Юрьевич.

Художники Канады
Иммигрировавшие в Канаду с Украины
Выпускники Национального университета «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»
Члены Национального союза художников Украины